Uffrecht ist der Familienname folgender Personen:

Bernhard Uffrecht (1885–1959), deutscher Pädagoge
Heinrich Uffrecht (1878–1954), deutscher Kunstmaler und Grafiker
Jakob Uffrecht (1817–1892), deutscher Unternehmer in der Keramikindustrie
Rudolf Uffrecht (1840–1906), deutscher Kunstmaler und Bildhauer